DSM steht für:
 DSM (Unternehmen), De Staats Mijnen oder Dutch State Mines, niederländischer Chemiekonzern
 Team DSM, niederländisches Männerradsportteam
 Team DSM (Frauenradsport), niederländisches Frauenradsportteam
 Demand Side Management, die Steuerung der Stromnachfrage bei Abnehmern in Industrie, Gewerbe und Privathaushalten
 Design Structure Matrix, abstrakte Art der Beschreibung technischer Systeme
 Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Klassifikationssystem für psychische Störungen
 Dictionnaire des sciences médicales, französisches Wörterbuch der medizinischen Wissenschaften, veröffentlicht in Paris (1812–1832)
 Digitales Situationsmodell, Teil des Digitales Landschaftsmodells
 DiskStation Manager, Betriebssystem des Unternehmens Synology
 Distributed Shared Memory, seitenbasierter, verteilter gemeinsamer Speicher für Verteilte Systeme in der elektronischen Datenverarbeitung
 Drehstrom-Synchronmaschine, rotierende elektrische Maschine
 Dynamic scattering mode, Betriebsart von Flüssigkristallbildschirmen
 Dynamic-Spectrum-Management, Nachfolger von Very High Speed Digital Subscriber Line zur Datenübertragung auf Kupferkabeln
 Richtlinie (EU) 2019/790 (Urheberrecht im digitalen Binnenmarkt), nach dem englischen Kurznamen Directive on Copyright in the Digital Single Market 

 Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen, wissenschaftliche Einrichtung in der Leibniz-Gemeinschaft
 Deutsche Schule Madrid, private deutsche Auslandsschule im Zentrum von Madrid
 Deutsche Schule Moskau, deutsche Auslandsschule im Süd-Westen Moskaus
 Deutsche Seemannsmission, evangelische Seelsorge- und Sozialeinrichtung für Seeleute
 Deutsches Schifffahrtsmuseum, Nationalmuseum in Bremerhaven
 Des Moines International Airport (IATA-Flughafencode)
 Daressalam, Stadt in Tansania (Kurzbezeichnung in Anschriften)
 Diamond Star Motors, ehemaliges Gemeinschaftsunternehmen von Chrysler und Mitsubishi
 Downing Street Memo, das Protokoll einer geheimen Sitzung in London 2002
 LAN Argentina, argentinische Fluggesellschaft (ICAO-Code)

Siehe auch:

Abkürzung